Königsspringer steht für:

 eine Schachfigur, siehe Springer (Schach)

Königsspringer ist der Name folgender Vereine:

 Königsspringer Frankfurt, ehemaliger Schachverein aus Frankfurt am Main
 Königsspringer Hamburg, Schachverein aus Hamburg